Vlatković ist der Familienname folgender Personen:

 Radovan Vlatković (* 1962), kroatischer Hornist
 Uglješa Vlatković (1359–1427), serbischer Kaisar (Caesar), Vasall von Sultan Bayezid I. und Stefan Lazarević